Никола́й Бори́сович Карто́зия (род. 5 мая 1978, Москва) — российский телевизионный деятель, медиаменеджер, журналист, композитор, актёр. Президент телехолдинга «ПрофМедиа ТВ», генеральный директор телеканалов «MTV Россия» (2012—2013), «Пятница!» (с 1 июня 2013 года), «Супер»/«Суббота» (с сентября 2020 года).

Биография 
Николай Картозия родился 5 мая 1978 года в Москве, в семье специалиста в области шахтного и подземного строительства Бориса Арнольдовича Картозии (род. 23 ноября 1940), доктора технических наук, профессора, академика РАЕН и Академии горных наук Украины, лауреата Государственной премии, премии им. А. А. Скочинского.

Образование 
В 1996 году окончил Московскую школу № 637 (ныне ГБОУ «Школа № 1465 имени адмирала Н. Г. Кузнецова»). Поступил на факультет журналистики МГУ, который окончил в 2000 году. Параллельно с учёбой сотрудничал с агентством «Интермедиа». Обучался в аспирантуре. Сфера научных интересов — когнитивная лингвистика. Научный руководитель — Михаил Абрамович Штудинер.

Телевидение 
На телевидении впервые появился в 1996 году в программе «Акулы пера» на ТВ-6. Официально работает на телевидении с 1999 года. С 2000 года работал корреспондентом и шеф-редактором программы «Вести» на телеканале РТР.

В 2001 году переходит на НТВ. В 2001—2004 годах — шеф-редактор программы Леонида Парфёнова «Намедни» на телеканале НТВ.

В 2004—2006 годах — редактор в Дирекции информационного вещания НТВ, шеф-редактор отдела специальных проектов. С 2004 по 2008 год также работал шеф-редактором рубрики «Профессия — репортёр».

В 2006—2012 годах — глава Дирекции праймового вещания НТВ.

Картозия принимал участие в создании таких программ, как «Программа максимум», «Чета Пиночетов», «Главный герой», «Ты смешной!», «Русские сенсации», «Русские не сдаются!», «Ты — суперстар», «Центральное телевидение», «НТВшники», «Моя исповедь», «Победить рак», «История всероссийского обмана», «Последнее слово», «Научные детективы Павла Лобкова» и др.

В январе 2012 года покинул телеканал НТВ. При этом до 23 декабря продолжал работу над программой «Центральное телевидение» в качестве независимого сотрудника.

14 июня 2012 года назначен президентом телевизионного холдинга «ПрофМедиа ТВ», в который входили телеканалы 2x2, ТВ-3 и MTV Россия. С июня 2012 по май 2013 года — генеральный директор телеканала MTV Россия, сменил на занимаемом посту Романа Саркисова.

В июне 2013 года запустил новый развлекательный телеканал «Пятница!» на частоте бывшего MTV Россия. Является автором поэтического телепроекта «Живые», ставшего одной из первых передач телеканала.

Вместе с корреспондентом телеканала «Дождь» Антоном Желновым является автором документального фильма «Бродский не поэт» (показан 24 мая 2015 года на «Первом канале»). Фильм удостоен премии ТЭФИ-2015 в номинации «Документальный проект».

10 февраля 2017 года на «Первом канале» был показан фильм «Саша Соколов. Последний русский писатель», авторами которого также стали Картозия и Желнов.

С осени 2020 года был ответственен за переформатирование телеканала «Супер»: начиная с 1 февраля 2021 года он получил название «Суббота» и стал ориентироваться на женскую аудиторию.

Личная жизнь 
Увлекается аквабайком. Любит поэзию. Пишет фортепианную музыку «для себя». Не женат.

Награды 
 Премия Правительства Российской Федерации в области СМИ (13 декабря 2017 года) — за новые творческие форматы телевидения
 ТЭФИ (3 октября 2018 года) — в номинации «Телевизионный продюсер сезона» в категории «Вечерний прайм»

Примечания

Ссылки 
 Николай Картозия на радиостанции «Эхо Москвы»
 Ъ-Газета — Картозия Николай Борисович

Медиаменеджеры
Директора телеканалов
Выпускники факультета журналистики МГУ
Лауреаты премии Правительства РФ в области средств массовой информации
Лауреаты премии ТЭФИ